Dschawanschir ist der Familienname folgender Personen:

 Behbud Chan Dschawanschir (1877–1921), aserbaidschanischer Politiker, Staatsmann, Innenminister und Parlamentsmitglied
 Hamida Dschawanschir (1873–1955), aserbaidschanisch-sowjetische Unternehmerin, Schriftstellerin, Übersetzerin, Philanthropin und Mäzenin